Каретникова, Вера Владимировна (род. 1984) — белорусская певица, финалистка проекта «Народный артист».
 Каретникова, Инга (1931—2015) — российский и американский (в эмиграции) искусствовед и публицист.
 Каретникова, Марина Сергеевна — христианская писательница, историк евангельско-баптистского движения в Российской империи/СССР, почётный доктор исторического богословия СПБХУ.